Ел Таисте има више значења:

 Ел Таисте (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Таисте (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Таисте (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику